Avenger (slovensko maščevalec) je lahko:

 HMS Avenger - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 TBT Avenger - torpedni bombnik
 GAU-8 Avenger - letalski top
 M-1097 Avenger - zračnoobrambni sistem
 Avenger je tudi ime več metal skupin:
 Avenger iz Brazilije
 Avenger iz Češke (black/death)
 Avenger iz Nemčije
 Avenger iz Združenega kraljestva (NWOBHM)